Любомировка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Любомировка — исчезнувшее село в Иртышском районе Павлодарской области.

Россия 
 Любомировка — деревня в Льговском районе Курской области.
 Любомировка — село в Таврическом районе Омской области.

Украина 
 Любомировка — село в Криничанском районе Днепропетровской области.
 Любомировка — село в Вольнянском районе Запорожской области.
 Любомировка (быв. Право Жовтня) — село в Згуровском районе Киевской области.
 Любомировка — село в Березнеговатском районе Николаевской области.
 Любомировка — село в Казанковском районе Николаевской области.
 Любомировка (быв. Красное Знамя) — село в Снигирёвском районе Николаевской области.
 Любомировка — село в Новоушицком районе Хмельницкой области.